Die Druga Crnogorska Liga 2009/10 war die vierte Spielzeit der zweithöchsten montenegrinischen Fußballliga. Die Saison begann am 15. August 2009 und endete am 29. Mai 2010.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten zusätzlich sechs Heimspiele, die Teams auf den unteren sechs Plätzen noch fünf Heimspiele.

Der Tabellenerste stieg direkt in die Prva Crnogorska Liga 2010/11 auf, während der Zweite und Dritte über die Relegationsspiele aufsteigen konnte. Die beiden Letztplatzierten mussten in die Treća Crnogorska Liga absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Relegation 
Die Spiele fanden am 2. und 6. Juni 2010 statt.

|}
FK Bratstvo Cijevna blieb zweitklassig, während OFK Bar aufstieg.

Weblinks 
 Ausführliche Statistiken auf rsssf.com
 Druga Liga Crne Gore 2009/10 auf futaa91.co.ke

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009/10